Allocarsidara är ett släkte av insekter. Allocarsidara ingår i familjen Carsidaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Allocarsidara